A MÁV 395 sorozatszámot négy különböző keskeny nyomtávolságú mozdonysorozatnak osztották ki

 A MÁV 395 sorozat-ba a Gyulafehérvár-Zalatna HÉV mozdonyai
 A MÁV 395.1 sorozat-ba a Déli Vasút Steyrtalbahn 1-9 típusú mozdonya és a kkStB U sorozat MÁV-hoz került mozdonyai
 A MÁV 395.2 sorozat-ba egy Krauss gyártású mozdony,
 A MÁV 395.5 sorozat-ba pedig az Arad-Hegyalja HÉV két mozdonya került